

Patronymes 

 Alfred Martineau (1859-1945), député de la Seine, haut fonctionnaire de l'administration coloniale française puis professeur d'histoire coloniale au Collège de France ;
 Alice Martineau (1972-2003), chanteuse et auteur de chansons britannique ;
 André Martineau (1930-1972), mathématicien français ;
 Charli Arcouette-Martineau (née en 1986), actrice québécoise ;
 Edith Martineau (1842-1909), aquarelliste britannique ;
 Emmanuel Martineau (né en 1946), philosophe français ;
 Étienne Benjamin Martineau (1765-1828), homme politique français ;
 Eugène Martineau (né en 1980), athlète néerlandais ;
 Eugène Martineau (1837-1880), homme politique canadien ;
 France Martineau (née en 1960), linguiste canadienne ;
 François Martineau (1927-1999), éditeur et écrivain français ;
 Gaston Martineau (1924-1986), journaliste, dessinateur et écrivain français ;
 Gérald Martineau (1902-1968), homme d'affaires et organisateur politique québécois ;
 Géraldine Martineau, actrice française ;
 Gilbert Martineau (1918-1995), écrivain et historien français ;
 Guillaume Martineau (né en ?), pianiste et leader d’orchestre québécois ;
 Harriet Martineau (1802-1876), journaliste, écrivain, activiste et sociologue britannique ;
 Henri Martineau (1882-1958), critique littéraire français et journaliste de l'Action française ;
 Henri Martineau des Chesnez (1816-1904), contre-amiral français ;
 Jacques Martineau (né en 1963), réalisateur et scénariste français ;
 Joël Martineau (né en 1945), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 John Ellis Martineau (1873-1937), homme politique démocrate américain ;
 Joseph Martineau (1911-1996), artiste peintre-sculpteur français ;
 Julien Martineau (né en 1978), mandoliniste français ;
 Louis Martineau (1772-1838), homme politique français ;
 Louis-Charles Martineau (1754-1835), homme politique français ;
 Louis-Simon Martineau (1733-1799), député aux États généraux de 1789 ;
 Malcolm Martineau (né en 1960), pianiste écossais ;
 Myriame Martineau (née en 1958), conteuse québécoise et professeure à l'Université du Québec à Montréal ;
 Olivier Martineau (né en 1981), humoriste québécois ;
 Patrice Martineau (né en 1953), frère de Roger Martineau, chanteur vendéen, membre en particulier du duo de chanteurs Les Frères Martineau ;
 Patrice Martineau, réalisateur français ;
 Paul Martineau (1890-1915), compositeur français ;
 Paul Martineau (19 - -20 - -), vitrailliste français ;
 Paul Martineau (né en 1921), avocat, procureur de la couronne et homme politique canadien ;
 Philippe Martineau, photographe et globe-trotteur français ;
 Pierre Martineau (né en 1965), journaliste québécois ;
 Pierre-Raymond-Léonard Martineau (1857-1903), avocat, protonotaire et homme politique fédéral du Québec ;
 René Martineau (1510-1573), médecin français ;
 René Martineau (1866-1948) bibliophile, critique et écrivain français ;
 Richard Martineau, journaliste et animateur québécois de radio et de télévision ;
 Roger Martineau (né en 1958), frère de Patrice Martineau, chanteur vendéen, membre en particulier du duo de chanteurs Les Frères Martineau.

Homonymie de patronyme